Tullare kan avse:

 Tullare – en fågel som tillhör familjen snäppor, se Storspov 
 Tullare – en person som är anställd vid en nations tullmyndighet, se Tulltjänsteman